В 2010 году было описано около 100 новых для науки видов современных пресмыкающихся. Список включает биноминальное название вида (например, ), семейство (Агамовые, Agamidae) и родовую принадлежность (), а также указание на авторов (WOOD, GRISMER, GRISMER, NEANG, CHAV & HOLDEN, 2010), описавших данный таксон и ссылка на первоистчник описания. Среди них редкий вид Calumma tarzan (названный в честь лесного человека Тарзана) и вымирающий вид Varanus bitatawa.

Список таксонов 

  (Агамовые, Agamidae)
 
  (Ужеобразные, Colubridae)
 
  (Амфисбеновые, Amphisbaenidae)
 
  (Dactyloidae)
 
 
 
  (Ужеобразные, Colubridae)
 
 
 
  (Ужеобразные, Colubridae)
 
  (Сцинковые, Scincidae)
 
 
  (Ужеобразные, Colubridae)
 
  (Хамелеоны, Chamaeleonidae)
 
  (Ужеобразные, Colubridae)
 
  (Гекконы, Gekkonidae)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Тейиды, Teiidae)
 
 
  (Ужеобразные, Colubridae)
 
  (Гекконы, Gekkonidae)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Гекконы, Gekkonidae)
 
 
  (Diplodactylidae)
 
  (Гекконы, Gekkonidae)
 
 
 
 
 
  (Веретеницевые, Anguidae)
 
  (Эублефаровые, Eublepharidae)
 
  (Американские пресноводные черепахи, Emydidae)
 
  (Гекконы, Gekkonidae)
 
  (Агамовые, Agamidae)
 
  (Игуановые, Iguanidae, или Liolaemidae)
 
 
 
  (Lamprophiidae)
 
  (Американские червеобразные змеи, Anomalepididae)
 
  (Гекконы, Gekkonidae)
 
  (, Scincidae)
 
  (Гекконы, Gekkonidae)
 
  (Игуановые, Iguanidae, или Liolaemidae)
 
 
  (Сцинковые, Scincidae)
 
  (Агамовые, Agamidae)
 
  (Чешуеноги, Pygopodidae)
 
  
 
 
 
 
  
 
  (Сцинковые, Scincidae)
 
  (Chamaeleonidae)
 
  (Сцинковые, Scincidae)
 
  (Вараны, Varanidae)
 
 
 
 
  (Вараны, Viperidae)

Примечания

Литература

Ссылки 
 The Reptile Database: the higher taxonomy of reptiles  
 The Reptile Database: Testudines  

Списки пресмыкающихся